Порубка () — село и одноимённая община в районе Бардеёв Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1427 года.

География 
Село расположено в центральной части края, на правом берегу реки Топли, при автодороге . Абсолютная высота — 203 метра над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 2,96 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Порубки составляла 229 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии